Пустынька:
 Пустынька — одинокая келья.
 Пустынька — имение А. К. Толстого в деревне Саблино, ныне Тосненский район Ленинградской области.

Топоним 
 Пустынька — посёлок в Плесецком районе Архангельской области.
 Пустынька — исчезнувшая деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Пустынька — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Пустынька — посёлок при станции в Тосненском районе Ленинградской области.
 Пустынька — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Пустынька — река в Вологодской области, приток Шексны.

См. также 
 Пустынь (значения)